Pol III může znamenat:
 DNA polymeráza III – bakteriální DNA polymeráza
 RNA polymeráza III – eukaryotická RNA polymeráza